Ardea este un gen de egrete. Linnaeus a numit acest gen „egretele mari”, referindu-se la dimensiunile mari ale acestor păsări, în mod tipic având 80–100 cm (sau mai mult) în lungime.

Taxonomie

Specii
 Ardea herodias
 Ardea cinerea
 Ardea goliath
 Ardea cocoi
 Ardea pacifica
 Ardea melanocephala
 Ardea humbloti
 Ardea insignis
 Ardea sumatrana
 Ardea purpurea
 Ardea alba (uneori plasată în Casmerodius sau Egretta)
 Ardea (alba) modesta
 Ardea picata (uneori plasată în Egretta)

Un număr de specii Ardea sunt cunoscute doar după rămășițele fosile. Plasarea lor în Ardea versus Egretta poate fi provizorie:
 Ardea bennuides (preistoric)
 Ardea sp. (Miocen mijlociu, Observation Quarry, US) (fosilă)
 Ardea sp. (Miocen superior, Love Bone Bed, US) (fosilă)
 Ardea polkensis (Pliocen inferior, Bone Valley, US) (fosilă)
 Ardea sp. (Pleistocen inferior, Macasphalt Shell Pit, US) (fosilă)
 Ardea howardae (fosilă)

Cladogramă
Cladogramă conform Catalogue of Life:

Referințe

Ardeidae
Genuri de păsări